Wausau kan verwijzen naar de volgende plaatsen in de Verenigde Staten:
Wausau (Florida)
Wausau (Wisconsin)